Bernard Turle (1955-), traducteur de l'anglais vers le français
 James Turle (1802-1882), organiste et compositeur anglais
 Henry Frederic Turle (1835-1883), journaliste anglais, fils de James